Snibb kan syfta på:

Snibb (huvudbonad) – en traditionellt kvinnlig huvudbonad av tyg
Kragsnibb –  nedhängande eller utvikt ända av en krage
Blöjsnibb – en timglasformad snibb tillverkad i mjukplast och används för att fixera en blöja